Il singolare maschile  del torneo di tennis Wellington Classic 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Richard Fromberg che ha battuto in finale Lars Jonsson 6-1, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Andrej Čerkasov (primo turno)
 Aleksandr Volkov (primo turno)
 Richard Fromberg (campione)
 Karel Nováček (primo turno)

 Luiz Mattar (secondo turno)
 Omar Camporese (semifinali)
 Alex Antonitsch (secondo turno)
 Javier Sánchez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wellington Classic 1991
ATP Tour 1991